Улица Академика Зелинского — улица в Киеве, ныне Покровская улица.
 Улица Академика Зелинского — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района «Гагаринский».

См. также 
 Улица Зелинского (Великий Новгород)

Зелинский